Donald R. Davis kan syfta på:

* Donald R. Davis (född 1934), amerikansk entomolog
 Donald R. Davis (verksam omkring 1975–2009), amerikansk astronom
 Donald R. Davis (född 1956), amerikansk nationalekonom
 Donald R. Davis (född 1957), amerikansk filmkompositör